El apellido italiano Bertani puede referirse a:
Personas
 Agostino Bertani, médico y revolucionario italiano.
 Bill Bertani, futbolista estadounidense.
 Cristian Bertani, futbolista italiano.
 Giovanni Battista Bertani, pintor y arquitecto italiano.
 Juan Miguel Bertani, preparador físico argentino.
 Orsini Bertani, editor ítalo-uruguayo.
 Pietro Bertani, obispo y cardenal italiano.
 Rogério Bertani, aracnólogo brasileño.
Lugares
 Villa Mosconi Bertani, villa véneta neoclásica en Verona.